De Bundesliga 2013/14 was de 102de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste Oostenrijkse voetbalcompetitie.

Aan de competitie deden tien clubteams mee, die elkaar vier keer troffen in het seizoen. SV Mattersburg degradeerde vorig seizoen naar de Erste Liga en werd vervangen door SV Grödig.

Red Bull Salzburg werd op 23 maart 2014 voor de achtste keer kampioen van Oostenrijk door in speelronde 28 Wiener Neustadt thuis met 5-0 te verslaan, waardoor Austria Wien haar titel uit het voorgaande jaargang niet wist te prolongeren. De club ging vanaf de allereerste speelronde aan de leiding en stond die positie niet meer af gedurende het seizoen.

In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 595 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,31 doelpunt per wedstrijd.

Meeste doelpunten
Grödig - Wiener Neustadt 3 - 6

Grootste thuisoverwinning
Red Bull Salzburg - Wiener Neustadt 8 - 1

Grootste uitoverwinning
Grödig - Sturm Graz 0 - 6

Teams 
De volgende teams namen deel aan de Bundesliga in het seizoen 2013/2014.

Uitslagen

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2013/14 in alle 36 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Positieverloop per club

Red Bull Salzburg

Bijgaand een overzicht van de spelers van Red Bull Salzburg, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Roger Schmidt voor de achtste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Zie ook
 Oostenrijkse voetbalbeker 2013/14
 Oostenrijks voetbalelftal in 2013
 Oostenrijks voetbalelftal in 2014

Competitievoetbal 2013/14
2014